Шепси — топоним:
 Шепси — село в Туапсинском районе Краснодарского края, Россия.
 Шепси — река в Краснодарском крае.
 Шепси — станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Шепси — дольмен, найденный на территории села Шепси в 2012 году.